Carlos Fitzcarrald, een Peruaans ondernemer
Carlos Fermín Fitzcarrald (provincie), een provincie van Peru